Попла́вский  — фамилия.

Известные носители 
 Поплавский, Александр Юрьевич (1948—2012) — советский и российский флейтист, заслуженный артист России.
 Поплавский, Анджей (в монашестве Авель; род. 1958) — иерарх Польской Православной Церкви.
 Поплавский, Борис Юлианович (1903—1935) — русский поэт и прозаик русского зарубежья.
 Поплавский, Вадим Теодорович (1959—1993) — украинский комик и актёр, участник комик-труппы «Маски».
 Поплавский, Варфоломей-Иосиф Иванович (1861—1931) — российский, польский инженер путей сообщения, один из создателей единой польской железнодорожной подъездной сети Российской империи.
 Поплавский, Виталий Романович (род. 1964) — российский шекспировед.
 Поплавский, Владимир Михайлович (1938—2016) — советский и российский ядерный физик, заместитель генерального директора Физико-энергетического института имени Лейпунского.
 Поплавский, Георгий Георгиевич (1931—2017) — график, живописец, академик Национальной академии наук Беларуси.
 Поплавский, Дмитрий Герасимович (1930—1990) — Герой Социалистического Труда.
 
 Поплавский, Иван Иванович (1860—1935) — российский врач, коллекционер западноевропейской живописи XIII—XVIII веков.
 Поплавский, Константин Иосифович (1912—1984) — заслуженный деятель искусств БССР, известный дирижёр и фольклорист.
 Поплавский, Михаил Михайлович (род. 1949) — украинский певец и политик, ректор вуза.
 Поплавский, Радослав (род. 1983) — польский легкоатлет.
 Поплавский, Станислав Гилярович (1902—1973) — генерал Советской и Польской армий.
 Поплавский, Чеслав-Виктор Константинович (1951—2006) — белорусский советский музыкант, участник ВИА «Песняры».



Топоним 
 Поплавский — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Поплавский — посёлок в Кинельском районе Самарской области.

Персонаж 
 Максимилиан Поплавский — второстепенный персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

См. также 
 Поплавский мост